Турнір другої ліги Восьмого чемпіонату України з футболу 1998—1999 проводився з 6 серпня 1998 по 27 червня 1999 року.

Учасники турніру 
У турнірі команд другої ліги брали участь 45 команд, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.

Команди «Беркут» (Бедевля), ФК «Тисмениця», «Карпати» (Мукачеве), «Хімік»  (Сєверодонецьк) , «Славутич-ЧАЕС» (Славутич), «Факел» (Варва), «Металург-2» (Донецьк), «Слов'янець» (Конотоп), «Південьсталь» (Єнакієве), «Даліс» (Комишуваха)  знялися із змагань до початку чемпіонату.

Команда «СКА-Лотто» (Одеса) припинила своє існування і її місце зайняла команда «Динамо-СКА» (Одеса), яка утворилася шляхом злиття одеських «Динамо» і СКА.

Перед початком сезону команда «Авангард» (Ровеньки) мала назву «Авангард-Індустрія».

З 7 листопада 1998 року команда «Верховина» (Ужгород) змінила назву на «Закарпаття».

Група А

Підсумкова таблиця 

|}
З команд «Верес» (Рівне), «Кристал» (Чортків) і «Гарай» (Жовква) знято по 6 очок через заборгованість за членськими внесками у ПФЛ.

Команди «Кристал» (Чортків) і «Гарай» (Жовква) знялися із змагань після першого кола. В решті матчів їм зараховано технічні поразки -:+.

Результат матчу «Нафтовик» (Долина) - «Система-Борекс» (Бородянка) (2:1) анульовано. «Нафтовику» зараховано поразку -:+.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}
З команди «Динамо-СКА» (Одеса) знято 6 очок через заборгованість за членськими внесками у ПФЛ.

Команди «Локомотив» (Сміла) і «Нива» (Бершадь) знялися із змагань в ході першого кола і їх результати анульовано.

Команди «Фортуна» (Шаргород) і «Динамо-СКА» (Одеса) були дискваліфіковані після першого кола, а в решті матчів їм зараховано технічні поразки -:+.

Результат матчу «Фортуна» (Шаргород) - «Динамо-СКА» (Одеса) (3:3) анульовано. «Фортуні» зараховано поразку -:+ за підставку.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група В

Підсумкова таблиця 

|}
З команд «Металург» (Новомосковськ), «Шахтар» (Стаханов) та «ВПС» (Краматорськ) знято по 6 очок через заборгованість за членськими внесками у ПФЛ.

Команди «Металург» (Новомосковськ), «Шахтар» (Стаханов) та «ВПС» (Краматорськ) дискваліфіковані після першого кола, а в решті матчів їм зараховано поразки -:+.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Підсумки 
Здобули путівки в першу лігу: «Закарпаття» (Ужгород), СК «Одеса», «Оболонь-ППО» (Київ).

Позбавлені статусу професіоналів: «Кристал» (Чортків), «Гарай» (Жовква), «Динамо-СКА» (Одеса), «Фортуна» (Шаргород), «Шахтар» (Стаханов), «Металург» (Новомосковськ), «ВПС» (Краматорськ).

Другу лігу поповнили чемпіон України серед аматорів «Динамо» (Львів), учасник фінального турніру чемпіонату України серед аматорів «Арсенал» (Харків), а також: «АДОМС» (Кременчук), «Прикарпаття-2» (Івано-Франківськ), «Нива» (Вінниця), «Машинобудівник» (Дружківка), «Оболонь-ППО-2» (Київ).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999: перша ліга
 Кубок України з футболу 1998—1999
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1998—1999

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 8-й чемпионат Украины-1998/99 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1998-1999 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 VIII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1998 у футболі
1999 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
1998 в українському спорті
1999 в українському спорті